Verjane je ime več naselij:
 Zgornje Verjane
 Spodnje Verjane